Germania
 Achterhoek – località della Renania Settentrionale-Vestfalia
Paesi Bassi
 Achterhoek – regione della Gheldria
 Achterhoek – località del comune di Rucphen (Brabante Settentrionale)
 Achterhoek – località del comune di Nijkerk (Gheldria)
 Achterhoek – buurtschap di Markelo, nel comune di Hof van Twente (Overijssel)